Стариково — название населённых пунктов:

Россия 
 Стариково — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Стариково — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Стариково — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Стариково — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Стариково — село в Шумихинском районе Курганской области.
 Стариково — деревня в Талдомском районе Московской области, сельское поселение Гуслевское.
 Стариково — деревня в Талдомском районе Московской области, сельское поселение Темповое.
 Стариково — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Стариково — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Стариково — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Стариково — село в Спасском районе Рязанской области.
 Стариково — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Стариково — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Стариково — деревня в Конаковском районе Тверской области.

Украина 
 Стариково — село в Глуховском районе Сумской области.